Айн Рэнд и мир, который она создала (другие варианты перевода: «Айн Рэнд и миры, которые она создала», ) — биография российско-американского философа Айн Рэнд, написанная Энн Хеллер и опубликованная в 2009 году.

Предыстория 
Энн Хеллер в период работы редактором журнала впервые услышала об Айн Рэнд благодаря писателю Саз Орман, давшей копию выписки из романа Атлант расправил плечи, где персонаж объяснял взгляды Рэнд на деньги. Интерес к этой персоне был также обоснован её необычными взглядами, с которыми Хеллер также ознакомилась, изучив другие работы. Героиню своей книги Хеллер назовёт, возможно, наиважнейшим коммуникатором консервативных идей для американцев.

Во время работы над книгой Хеллер встретилась с рядом бывших соратников Рэнд и прослушала неизданные записи интервью, сделанные другими журналистами. К ним относятся обширные интервью Барбары Бранден во время создания в конце 1960-х годов биографического эссе Кто такая Айн Рэнд? В России была сформирована исследовательская группа для поиска архивных материалов по жизни Рэнд в СССР. Однако Институт Айн Рэнд, имеющий множество документов из жизни философа, не предоставил доступ к своим архивам.

Обложкой книги стала фотография Айн Рэнд со значком американского доллара, который по её словам был лучшим символом, чем крест, так как не требует никого приносить себе в жертву.

Содержание 
Книга является хронологической биографией Айн Рэнд. Каждая главы посвящена отдельному временному периоду. В «Послесловии» кратко расписывается, что после смерти Рэнд сделали её бывшие последователи.

Приём 
После публикации книга получила в основном положительные отзывы. Library Journal включил её в список «Лучших книг 2009 года», а The New York Times Book Review — в свой рейтинг «100 интересных книг 2009 года». В своём обзоре для Liberty Стивен Кокс назвал книгу «захватывающей» и «объективной», хотя и не согласился с отдельными авторскими интерпретациями.Обозреватель журнала New York Сэм Андерсон положительно оценил труд Хеллер, сумевшей найти «золотую середину.»

Ряд комментаторов сравнивали книгу с Богиней рынка Дженнифер Бёрнс, другой биографией Айн Рэнд, делавшей упор на интеллектуальном развитии философа и её влиянию на консервативное и либертарианское движение, в то время как Энн Хеллер уделила внимание личной жизни. Рецензент The New York Times Джанет Маслин отдала предпочтение Хеллер из-за более подробного анализа, хотя по её мнению «обе книги имеют много общих пересечений»..

См. также 
 Объективистское движение

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальная страница книги на сайте издателя
 Марина Ефимова. «Книжное обозрение» Марины Ефимовой. Крестовый поход капитализма: биография Эйн Рэнд. «Радио Свобода», 10.11.2009

Книги 2009 года
Биографии
Книги об Айн Рэнд
Книги на английском языке